«SpongeBob SquarePants: Underpants Slam» — видеоигра-головоломка по мультсериалу «Губка Боб Квадратные Штаны», изданная компанией «THQ» в конце 2007 года только для Xbox Live Arcade.

Сюжет 
Шторм сорвал перевозку нижнего белья Царя Нептуна, раскидав бельё по всему океану. В связи с этим Нептун призвал своих подданных собрать всё утраченное нижнее бельё, обещая при этом награду тому, кто соберёт больше.

Геймплей 
Игроки проходят 10 уровней, собирая на каждом по 99 пар нижнего белья. В игре можно играть за Губку Боба, Патрика, Мистера Крабса, Сэнди и Планктона.

Уровни заполнены медузами, которые могут своровать нижнее бельё. Для того, чтобы отобрать бельё у медузы, нужно ударить её. Однако, если вы не ударите в нужный момент, то медуза поразит игрока электрическим током. Большая часть нижнего белья разбросана по всему уровню, но часть спрятана в объектах, которые можно разрушить — например, коробки и трубы. В ходе игры могут быть применены такие бонусы, как магнит, притягивающий близлежащее нижнее бельё.

Отзывы 
Игра получила смешанные и негативные отзывы от игроков из-за запутанного дизайна уровней. На сайте Metacritic игра имеет 55 баллов, а на сайте GamesRadar имеет оценку 3,5/5.

Примечания

Ссылки 

Компьютерные игры 2007 года
Игры только для Xbox 360
Игры для Xbox 360
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Action-adventure
Губка Боб Квадратные Штаны
Компьютерные игры, разработанные Blitz Games Studios